Дмитрий Иванович Кузнецов (1805—1889) — русский военно-морской деятель, адмирал.

Служба 
Родился в 1805 году. После окончания Морского кадетского корпуса в 1822 году, поступил на военно-морскую службу. В 1824 году получил чин офицера, и до 1846 года служил на Балтике. В 1846—1848 годах командовал фрегатом «Мельпомена» в Балтийском и Северном морях. В 1846 году награжден орденом Св. Анны 3-й степени. 

С 1854 по 1855 год командовал пароходом «Нева». В чине капитан-лейтенанта во время Крымской войны участвовал в обороне Кронштадта. За отличие во время кампаний Дмитрию Ивановичу был присвоен чин капитана 2-го ранга.

В 1857 году возглавил 1-й Амурский отряд винтовых судов, с которым  1857 года впервые в истории России вышел из Кронштадта на Дальний Восток к устью Амура. В отряд вошли корветы «Воевода» (капитан-лейтенант Ф. Я. Брюммер), «Новик» (капитан-лейтенант Стааль 2-й), «Боярин» (капитан 2-го ранга Гревенс), и клипера «Джигит» (капитан-лейтенант Г. Г. Майдель), «Пластун» (капитан-лейтенант Мацкевич), «Стрелок» (капитан-лейтенант И. И. Федорович), а также транспорт Русско-американской Компании «Император Николай I». Штаб Д. И. Кузнецова располагался на корвете «Воевода» (секретарь начальника отряда, коллежский асессор барон А. Е. Врангель, дежурный штаб-офицер лейтенант Давыдов, старший штурманский офицер подпоручик Казаков). Во время похода, 17 апреля 1858 года Дмитрий Иванович произведён в контр-адмиралы. По завершении перехода вернулся на Балтику.

До 1860 года — младший флагман Балтийского флота; 11 января 1860 года был назначен командиром Каспийской флотской бригады, 20 марта 1860 года — младшим флагманом Каспийской флотилии. С 1860 года по 1861 год служил на Каспийском море;  1861 года назначен младшим флагманом Балтийского флота; 17 апреля 1863 года — вторым кронштадтским комендантом, 19 апреля 1864 года был награждён орденом Св. Станислава 1-й степени. 

С 28 октября 1866 года — вице-адмирал;  1870 года награжден орденом Св. Анны 1-й степени. 

В 1871 году уже в звании вице-адмирала отчислен от должности по болезни. Но позже возвращён на службу. В 1878 году был членом Главного военно-морского суда, и 16 апреля произведен в адмиралы.

В 1881 году был награждён орденом Св. Владимира 2-й степени, в 1883 году — орденом Белого орла, а 1 января 1888 года — орденом Св. Александра Невского.

Умер  года. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Мемуары

Память 
 В честь Д. И. Кузнецова в 1947 году назван мыс на Крильонском полуострове, который является северным входным мысом западного входа в пролив Лаперуза.
 Также в честь Дмитрия Ивановича назван маяк вблизи мыса Кузнецова (штатный номер маяка по книге «Огни и знаки Тихоокеанского побережья России» издания 2010 года — 2150, международный номер маяка по издаваемому Великобританией описанию огней — М 7800. Широта 46°02,6’N, долгота 141°55,1’Е

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Выпускники Морского кадетского корпуса
Участники Крымской войны
Адмиралы (Российская империя)
Похороненные на Смоленском православном кладбище